

Toponyme 
 Romano di Lombardia, commune italienne de la province de Bergame dans la région Lombardie.
 Palazzo Lombardia, Nouveau siège de la Région Lombardie) est un complexe de bâtiments.

Patronyme 
 Lisardo Lombardía, responsable asturien d'institutions culturelles.

Homonymie
Homonymie de patronyme